Robinson Peak ist der Name folgender Gipfel:

in Antarktika:
 Robinson Peak (Antarktika) im Ellsworthgebirge

in den Vereinigten Staaten:
 Robinson Peak (Kalifornien)
 Robinson Peak (Maine)
 Robinson Peak (New Mexico)
 Robinson Peak (Texas)
 Robinson Peak (Washington)
 Robinson Peak, alternativer Name des Jose Butte, New Mexico